Barton Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barton Run (Kentucky), im Grayson County
 Barton Run (New Jersey), im Burlington County
 Barton Run (Fulton County, Pennsylvania)
 Barton Run (Warren County, Pennsylvania)